Het provinciedistrict Andenne, dat deel uitmaakt van arrondissement Namen in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Andenne en Eghezée.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Andenne omvat de gemeenten Andenne, Gesves en Ohey.
 Het kieskanton Eghezée omvat de gemeenten Eghezée, Fernelmont en La Bruyère.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 23 zetels van het kiesarrondissement Namen toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Eghezée een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 4 van de 36 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Andenne had er 4.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Andenne
 (*)1985: PW (0,59%) / 1994: PTB (0,47%) /  2006: FNationale (0,00%) / 2012: N.W.A. (0,69%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Andenne
Andenne